Cornelis Ferdinand Petrus Stutterheim, een Nederlands taalkundige
 Cor Stutterheim (CMG), lid van het raad van bestuur van CMG